A 10ª temporada de RuPaul's Drag Race começou a ser exibida em 22 de março de 2018, pelo canal VH1. O júri foi composto por RuPaul, Michelle Visage, Ross Mathews e Carson Kressley. Tal como na última temporada, Mathews e Kressley se revezaram na bancada do júri, compartilhando a responsabilidades do julgamento. Assim como na temporada anterior, houver 14 concorrentes. Aquaria foi a vencedora da competição, enquanto Eureka O'Hara e Kameron Michaels foram as vice-campeãs. Monét X Change foi escolhida pelo público como a Miss Simpatia. Eureka O'Hara retornou à competição após ter sofrido uma lesão no joelho na temporada original.

Concorrentes 
As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens. (2017)

Progresso das Participantes 

 A participante dublou pela coroa e foi consagrada a vencedora da temporada.
 A participante dublou pela coroa na 2.ª rodada, mas perdeu para a vencedora.
 A participante dublou pela coroa na 1.ª rodada, mas perdeu e foi eliminada.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores, dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante foi eleita a Miss S. pelas outras participantes do programa.
 A participante foi convidada para o episódio de Reunião e o da final.

 As vencedoras ganharam o mini-desafio e foram capitãs de equipes.

 A vencedora ganhou o mini-desafio e recebeu prêmio ou vantagem no desafio da semana.

Notas

 Asia O'Hara e Eureka O'Hara são simplesmente conhecidas como Asia O'Hara e Eureka, respectivamente, na competição.
 Mayhem Miller é a quarta queen a vencer o primeiro desafio e não chegar na final, sendo em primeira Morgan McMichaels e em seguida BenDeLaCreme e Nina Bo'nina Brown.
 Eureka é a sexta participante a ganhar 2 desafios consecutivos.
Aquaria se torna a primeira queen na história do programa a ganhar o desafio do Ball e o Snatch Game na mesma temporada
Episódio Final: Kameron Michaels se torna a primeira participante a estar presente em 5 lipsyncs. Sendo esses nos episódios 9, 10, 11, 12 e 14

Dublagens 

 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após a primeira rodada do torneio lip-sync final.
 A participante foi eliminada após a segunda rodada do torneio li-sync final.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios 
 Episódio 1 : 10s Across The Board

Data de exibição: 22 de Março de 2018

14 novas participantes entram para competir na décima temporada do reality show para conquistar o título de próxima Drag Superstar. Para o mini-desafio as participantes deveriam  uma pequena apresentação em frente à antigas competidoras, Monét X Change venceu o mini-desafio. O desafio principal traz de volta o primeiro episódio da história do reality: "Drag on a Dime", onde elas devem criar roupas a partir de produtos de lojas de 1,99. Christina Aguilera é a jurada convidada. 

Desafio Principal: Criar uma roupa a partir de produtos de lojas de $1,99.

Vencedora do Desafio: Mayhem Miller

Prêmio da Vencedora: Uma passagem para o luxuoso hotel Hale Mohalu Guesthouse and Retreat no Havaí.

Bottom 2: Kalorie Karbdashian-Williams e Vanessa Vanjie Mateo

Música da Dublagem: "Ain't No Other Man" - Christina Aguilera

Eliminada: Vanessa Vanjie Mateo

 Episódio 2: PharmaRusical
Data de exibição: 29 de Março de 2018

Após a primeira eliminação, as participantes tiveram que fazer uma dança country para o mini-desafio com Andy Cohen julgando para decidir as vencedoras, Asia O' Hara e The Vixen vencem e se tornam as capitãs de time para o desafio principal, um musical inspirado em comerciais de medicamentos, com ajuda de Alyssa Edwards nas coreografias. Halsey e Padma Lakshmi são as juradas convidadas.

Desafio Principal: Musical inspirado em comerciais televisivos de medicamentos.

Tema da Passarela: Sua Melhor Drag

Vencedora do Desafio: The Vixen

Prêmio da Vencedora: Jóias de Jewels From Fierce! e um vale de $ 2,000 de Nailed by Christie.

Bottom 2: Eureka e Kalorie Karbdashian-Williams

Música da Dublagem: "Best of My Love" - The Emotions

Eliminada: Kalorie Karbdashian-Williams

 Episódio 3: Tap That App
Data de exibição: 5 de Abril de 2018

As queens devem criar campanhas televisivas provocantes para anunciar as barras de chocolate de RuPaul como mini-desafio. Blair St. Clair, Monét X Change e Monique Heart vencem o mini-desafio. Como desafio principal, as competidoras devem criar e estrelar um comercial de um novo aplicativo de encontro de Drags. Courtney Love e Nico Tortorella são os jurados convidados. 

Desafio Principal: Criar e estrelar um comercial de um novo aplicativo de encontro de Drags.

Tema da Passarela: Penas

Vencedora do Desafio: Asia O’Hara 

Prêmio da Vencedora: Vale de $ 2,000 de Casper Sleep e um vale de $ 3,000 de Catherine D'Lish 

Bottom 2: Mayhem Miller e Yuhua Hamasaki 

Música da Dublagem: "Celebrity Skin" - Hole 

Eliminada:  Yuhua Hamasaki

 Episódio 4: The Last Ball on Earth

Data de exibição: 12 de Abril de 2018

Para o mini-desafio, as participantes tinham que tirar fotos para se encaixar em fotografias de celebridades. Aquaria venceu o mini-desafio. Ru anuncia o desafio principal, um Ball, onde as competidoras devem criar 3 looks com o tema de aquecimento global, as três categorias são: "Miami Winter Realness", "Alaska Summer Realness"  e "Martin Eleganza Extravaganza".  Logan Browning e Tisha Campbell Martin são juradas convidadas. 

Desafio Principal: Criar looks em 3 categorias (Verão de Miami, Inverno do Alaska e Eleganza Extravaganza Marciana) com o tema de aquecimento global. 

Vencedora do Desafio: Aquaria  

Prêmio da Vencedora: Vale de $ 2000 de D Bleu Dazzled e perucas, cortesia de RockStar Wigs. 

Bottom 2: Dusty Ray Bottoms e Monét X Change  

Música da Dublagem: "Pound the Alarm" - Nicki Minaj 

Eliminada: Dusty Ray Bottoms

 Episódio 5: The Bossy Rossy Show

Data de exibição: 19 de Abril de 2018

As 10 participantes que ainda estão competindo tem como desafio principal terão que mostrar suas habilidades de improvisação para um novo talk show "Bossy Rossy",  comandado por Ross Matthews, onde elas trabalharão em duplas, escolhidos por The Vixen, a vencedora do mini-desafio. Shania Twain e Carrie Preston são juradas convidadas.

Desafio Principal: Improvisação para um novo talk show estrelado por Ross Matthews.

Tema da Passarela: Jeans & Diamantes 

Vencedora do Desafio: Eureka  

Prêmio da Vencedora: Dois ingressos para o show Zumanity do Cirque Du Soleil.  

Bottom 2: Mayhem Miller e Monét X Change  

Música da Dublagem: "Man! I Feel Like a Woman!" - Shania Twain

Eliminada: Mayhem Miller

 Episódio 6: Drag Con Panel Extravaganza

Data de exibição: 26 de Abril de 2018

Para o mini-desafio, as 9 competidoras devem descobrir quais são os objetos em que elas estão sentando, Asia O'Hara ganha por acertar mais objetos. Para o desafio principal elas devem trabalhar em grupos e produzir e apresentar um painel da RuPaul's Drag Con sobre perucas. maquiagem e corpo. Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon são os jurados convidados.

Desafio Principal: Produzir e apresentar seu próprio painel da RuPaul's Drag Con.

Tema da Passarela: Incríveis Chapéus

Vencedora do Desafio: Eureka   

Prêmio da Vencedora: Estadia de 4 dias para dois no spa Saguaro em Palm Springs.   

Bottom 2: The Vixen e Blair St. Clair   

Música da Dublagem: "I'm Coming Out" - Diana Ross

Eliminada: Blair St. Clair

 Episódio 7: Snatch Game

Data de exibição: 3 de Maio de 2018

Para o desafio principal as competidoras devem mostrar suas melhores imitações de personalidades para participar do Snatch Game. Bianca Del Rio, vencedora da 6ª Temporada é uma convidada especial. Audra McDonald e Kate Upton são juradas convidadas.

Desafio Principal: Imitar personalidades para o Snatch Game. 

Tema da Passarela: Fantasia de Sereia

Vencedora do Desafio: Aquaria 

Prêmio da Vencedora: Estadia de 6 noites no Hotel Grove, em Fire Island.  

Bottom 2: Monique Heart e The Vixen 

Música da Dublagem: "Cut To The Feeling" - Carly Rae Jepsen

Eliminada: Monique Heart

 Episódio 8: The Unauthorized Rusical

Data de exibição: 10 de Maio de 2018

No mini-desafio, RuPaul simula uma cena de tapas com as participantes, Asia O'Hara ganha o mini-desafio, No desafio principal as queens irão fazer um musical sobre a vida de Cher, cantando ao vivo. Billy Eichner e Andrew Rannells são jurados convidados.

Desafio Principal: Um musical sobre a vida de Cher.  

Tema da Passarela: Glitternifico

Vencedora do Desafio:  Kameron Michaels

Prêmio da Vencedora: Uma passagem VIP para o luxuoso Sofitel Hotel em Los Angeles. 

Bottom 2:  The Vixen e Asia O'hara

Música da Dublagem: "Groove Is in the Heart" - Deee-Lite

Eliminada: The Vixen

 Episódio 9: Breastworld

Data de exibição: 17 de Maio de 2018

Como mini-desafio, as participantes passaram por um jogo da memória com cuecas dos Pit Crews, Aquaria vence o mini-desafio. Para o desafio principal elas deverão interpretar papéis para a nova série "Breastworld". Abbi Jacobson e Ilana Glazer são juradas convidadas.

Desafio Principal: Atuar na nova série, "Breastworld"

Tema da Passarela: Gata Grisalha

Vencedora do Desafio: Asia O'Hara

Prêmio da Vencedora: Estadia de 4 noites na fazenda Frog Meadow em Vermont.

Bottom 2: Eureka e Kameron Michaels 

Música da Dublagem: "New Attitude" - Patti LaBelle

Eliminada: Nenhuma

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2017 na televisão nos Estados Unidos
Temporadas de séries de televisão de 2018